Adam Drucker, conosciuto anche con gli pseudonimi Doseone e Greenthink – rapper statunitense
 Jason Drucker – attore statunitense
 Jempy Drucker – ex ciclista su strada e ciclocrossista lussemburghese
 Léa Drucker – attrice francese
 Michel Drucker – giornalista e conduttore francese
 Mort Drucker – fumettista e illustratore statunitense
 Peter Drucker – economista e saggista austriaco
 Sharon Drucker – allenatore israeliano
 Stanley Drucker – clarinettista statunitense
 Tomáš Drucker – politico slovacco
 Wilhelmina Drucker – attivista olandese